Президент Сомали () — глава государства Федеративная Республика Сомали. Президент является также главнокомандующим вооружёнными силами страны. Представляет Федеративную Республику Сомали и единство сомалийского народа, а также обеспечивает осуществление Конституции Сомали и организованное и гармоничное функционирование государственных органов. Канцелярия президента Сомали была учреждена 1 июля 1960 года. Первым президентом Сомали был Аден Абдулла Осман Даар.

Выборы 
Чтобы стать президентом Сомали, кандидат должен:

Быть гражданином Сомали и мусульманином; 
Быть не моложе сорока лет; 
Обладать соответствующими знаниями или опытом для выполнения этой роли;
Быть в здравом уме; 
Не быть осужденным за совершение тяжкого преступления.

Выборы президента должны начинаться как минимум за 30 дней до окончания срока полномочий действующего президента истекает или если через 10 дней после президентства должность становится вакантной, кандидаты должны будут подавать заявки для участия в выборах в бюро парламента в течение первых 10 дней этого срока, и выборы должны быть проведены в течение оставшихся 20 дней.

Ранее президент избирался членами сомалийского парламента.

Сомалийская Республика

Сомалийская Демократическая Республика

Сомалийская Республика

Республика Сомали

Федеративная Республика Сомали

См. также 
 Сомали
 Политические партии Сомали
Список президентов Сомалиленда
Список президентов Пунтленда
Список президентов Галмудуга

Примечания 

Сомали
Списки:Сомали